La Batalla de Jena-Auerstädt va tenir lloc simultàniament en dos emplaçaments diferents: Jena i Auerstädt.
 Batalla de Jena
 Batalla d'Auerstädt